Margaretha van York (1446-1503), dochter van Richard van York en van Cecily Neville, en de zus van twee Engelse koningen, Eduard IV en Richard III, en vrouw van Karel de Stoute
Margaretha van Engeland (1275-1333), dochter van koning Eduard I van Engeland